Мето (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мето, Агим (род. 1986) — албанский футболист, полузащитник.
 Мето, Мэйо  (1904—1951) — американская актриса.
 См. также 
 Уаб-мето — один из австронезийских языков.
 Мета